

Кораксола — присілок, Куженерський район, Марій Ел
 Кораксола — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Кораксола — присілок, Совєтський район, Марій Ел